Цоргонь лига 2005/2006 () — 13-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2005/2006
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2005 году
Спорт в Словакии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006